

Населені пункти та їхні частини

 Буковно — місто в Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Буковно — село в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Буковно — колонія в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки